Une enceinte est un système qui délimite, enceint ou entoure un lieu ou une agglomération pour en défendre l'accès, comme l'enceinte d'Amon-Rê.

 Une enceinte audio est le coffret contenant des haut-parleurs permettant la reproduction acoustique du son.

Au sens initial,
 En archéologie, une enceinte fortifiée aussi appelée colline fortifiée est un ouvrage de retranchement antique, généralement constitué d'un vaste plateau tabulaire entouré de fossés.
 Un mur d'enceinte, ou muraille, est un système qui entoure un lieu.

Dans l'industrie nucleaire,
 Une enceinte de confinement est une construction en béton autour d'un réacteur nucléaire.

Laboratoire, industrie, distribution de denrées alimentaires, milieu hospitalier 
Le terme générique « enceinte » désigne les étuves (de cuisson, de séchage, à vide), les salles frigorifiques, les réfrigérateurs, les congélateurs, les enceintes thermostatiques et climatiques. Les enceintes thermostatiques sont à régulation de la température ; les enceintes climatiques sont à régulation de la température et de l'humidité relative (HR), pour réaliser des essais en thermo-hygrométrie.

Voir aussi : Chambre d'essais, NF X 15-140 (norme), Salle blanche et Hotte.

Adjectif
 Une femme est enceinte pendant sa grossesse.